Olgiate puede referirse a:

 Olgiate Comasco, localidad y comuna italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, Italia
 Olgiate Molgora, localidad y comuna italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, Italia
 Olgiate Olona, localidad y comuna italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, Italia